Wilhelm Vollmann ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Vollmann (Politiker) (* 1939), deutscher Politiker (SPD, Die Linke)

Siehe auch:
 William T. Vollmann (* 1959), US-amerikanischer Romancier und Journalist